Dam Chu (tib.  'dam chu; chin. Dang Qu 当曲) oder Dam Qu ist der Name folgender Flüsse:

Dam Chu (Qinghai) in Zadoi (Dzatö), Yushu
Dam Chu (Tibet) in Damxung, Lhasa